Phalère est un des ports d’Athènes.
 Démétrios de Phalère  (350 - 282 av. J.-C.) fut un philosophe et homme d'État athénien
 La Bataille de Phalère (1827) fut un épisode de la guerre d'indépendance grecque.
 Dans la mythologie grecque, Phalère est un des argonautes.
 Une phalère est un ornement de métal, généralement circulaire, utilisé à la Préhistoire et dans l’Antiquité.